La LFK taurė 2015 è la 10ª edizione della Coppa di Lituania di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Lietuvos krepšinio lyga 2014-2015. 

Žalgiris Kaunas
Lietuvos rytas Vilnius
Neptūnas Klaipėda
Šiauliai

Juventus Utena
Pieno žvaigždės Pasvalys
Dzūkija Alytus
Lietkabelis Panevėžys

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2014-2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile